Buchreit ist der Ortsname von

 Buchreit (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Buchreit (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Buchreit (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern